Камбуне́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Тулузи, 45 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 217 осіб у працездатному віці (15-64 років) 145 були активні, 72 — неактивні (показник активності 66,8%, у 1999 році було 62,0%). З 145 активних працювало 129 осіб (74 чоловіки та 55 жінок), безробітних було 16 (3 чоловіки та 13 жінок). Серед 72 неактивних 19 осіб було учнями чи студентами, 27 — пенсіонерами, 26 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 156 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 341,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Камбунес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн